Марк — мужское личное имя латинского происхождения. Одно из 18 основных личных имён в Древнем Риме. Происхождение 
Предположительно произошло от личного римского имени , которое, возможно, берёт своё начало от названия месяца  в значении «родившийся в марте».

В классическое время Древнего Рима полное римское мужское имя обычно состояло из трёх компонентов: личного имени, или преномена (praenomen), родового имени, или номена (nomen), и индивидуального прозвища или наименования ветви рода, когномена (cognomen). Личное имя  было подобно современному мужскому имени. 

Римляне употребляли небольшое число личных имён (18 имён из общего количества 72); как правило, они были столь древнего происхождения, что в классическую эпоху значение большинства из них оказалось забытым. В том числе преномен лат. Marcus (Marqus). который предположительно берёт начало от Марса — бога-покровителя людей и стад, впоследствии бога войны. Современное этимологическое значение - «Молот».

Иноязычные формы
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Носители, известные по имени

Святые 
 Марк — один из четырёх евангелистов, апостол от семидесяти, автор Евангелия от Марка.
 Марк-Иоанн — апостол от семидесяти, ученик Апостола Петра (1Пет.5:13).
 Марк (III век) — священномученик Римский.
 Марк Подвижник (IV век) — монах, автор аскетических сочинений.
 Марк Гробокопатель (конец XI — начало XII века) — монах Киево-Печерской лавры.
 Марк Эфесский (1392—1444) — святой Православной церкви, святитель, участник Ферраро-Флорентийского собора, не принявший унию.

Правители 
 Марк — византийский император-соправитель в 475—476 годах.
 Марк — римский император-узурпатор (406—407).
 Марк ап Мерион (480—555) — король Корнубии (500—550-е).

Священнослужители 
 Марк — папа римский с 18 января по 7 октября 336 года.

 Марк Диадох (IV век) — епископ Фотики в Эпире Иллирийском, писатель.
 Марк Диакон (IV—V века) — диакон церкви в Газе и писатель, автор сочинения «Житие святого Порфирия, епископа Газского».

 Марк III (XII — начало XIII века) — патриарх Александрийский.

 Марк (Альрик) (род. 1958) — титулярный епископ Нямецкий Румынской православной церкви.
 Марк (Андрюк) (род. 1988) — епископ Бородянский, викарий Киевской епархии Украинской православной церкви (Московский патриархат).
 Марк (Арндт) (род. 1941) — епископ Русской православной церкви заграницей, архиепископ Берлинский и Германский.
 Марк (Боголюбов) (1879—1935) — епископ Русской православной церкви, епископ Забайкальский и Читинский.
 Марк (Василакис) (род. 1965) — епископ Элладской православной церкви, митрополит Хиосский, Псарийский и Инусский.
 Марк (Головков) (род. 1964) — епископ Русской православной церкви, митрополит Рязанский и Михайловский.
 Марк (Гринчевский) (род. 1978) — епископ Украинской православной церкви Киевского патриархата, епископ Одесский и Балтский.
 Марк (Давлетов) (род. 1966) — архиепископ Воркутинский и Усинский Русской православной церкви.
 Марк (Кимев) (род. 1977) — епископ Охридской архиепископии Сербской православной церкви, епископ Брегалницкий, местоблюститель Битольской епархии.
 Марк (Левкив) (род. 1979) — епископ Кропивницкий и Голованевский Православной церкви Украины.
 Марк (Липа) (1919—1982) — епископ Константинопольской православной церкви, епископ Левкийский, правящий архиерей Албанской православной епархии в Америке.
 Марк (Лозинский) (1939—1973) — священнослужитель Русской православной церкви, профессор Московской духовной академии.
 Марк (Махров) (1875—1937) — монах Русской православной церкви, преподобномученик.
 Марк (Мэймон) (род. 1958) — епископ Православной церкви в Америке, епископ Филадельфийский и Восточно-Пенсильванский.
 Марк (Петровций) (род. 1951) — епископ Украинской православной церкви (Московского патриархата), митрополит Хустский и Виноградовский.
 Марк (Святогоров) (род. 1980) — иеромонах Русской православной церкви
 Марк (Теодосис) — епископ Кисумский и Западной Кении Александрийской православной церкви.
 Марк (Тужиков) (род. 1961) — епископ Русской православной церкви, митрополит Вятский и Слободской.
 Марк (Форсберг) (род.1934) — епископ Православной церкви в Америке на покое.
 Марк (Шавыкин) (1910—1989) — епископ Русской православной церкви, епископ Ладожский, викарий Ленинградской епархии, настоятель Николаевского собора в Сан-Франциско

 В составе сложного имени 

 Именины 
 Православные (даты даны по григорианскому календарю): 11 января, 15 января, 17 января, 27 января, 1 февраля, 23 февраля, 18 марта, 23 марта, 11 апреля, 18 апреля, 8 мая, 27 мая, 18 июня, 16 июля, 17 июля, 24 августа, 10 октября, 11 октября, 20 октября, 9 ноября, 12 ноября, 5 декабря, 7 декабря, 31 декабря
 Католические: 27 февраля, 24 марта, 29 марта, 25 апреля, 28 апреля, 14 июня, 18 июня, 3 июля, 15 июля, 25 сентября, 28 сентября, 4 октября, 22 октября, 22 ноября

 Фамилии, образованные от имени 
От имени Марк образовано несколько фамилий: Марков, Марковский, Маркевич, Маркович.

 Примечания 

 См. также 
 Марко (значения)

Мужские имена
Русские мужские имена
Имена латинского происхождения